Halosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halosensaari (ö i Norra Savolax), 
 Halosensaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar